Pavel Marin, né le  à Keila, est un footballeur international estonien. Il évolue au poste d'ailier droit au FC Levadia Tallinn.

Carrière 

Pavel Marin honore sa première sélection le  lors d'un match contre la Lituanie.

Statistiques

Palmarès 
Il remporte le championnat d'Estonie en 2013 et 2014 et la coupe d'Estonie en 2014 avec le FC Levadia Tallinn.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international estonien
Joueur du FC Levadia Tallinn
Naissance en juin 1995
Naissance en Estonie